Kishimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Kishimoto Ayao (1879–1946), General des Kaiserlich Japanischen Heeres und Politiker
 Homare Kishimoto (* 1980), japanischer Skispringer
 Kayoko Kishimoto (* 1960), japanische Schauspielerin
 Masashi Kishimoto (* 1974), japanischer Mangaka
 Seishi Kishimoto (* 1974), japanischer Mangaka
 Tadamitsu Kishimoto (* 1939), japanischer Immunologe
 Takayuki Kishimoto (* 1990), japanischer Leichtathlet
 Takeru Kishimoto (* 1997), japanischer Fußballspieler